Mineral County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Mineral County (Colorado)
Mineral County (Montana)
Mineral County (Nevada)
Mineral County (West Virginia)